DAF Trucks
 Deutsch Amerikanische Freundschaft – niemiecka nowofalowa grupa muzyczna
 Czynnik przyspieszający rozkład
 Deutsche Arbeitsfront